Okręty US Navy lub Straży Przybrzeżnej o nazwie "Onondaga", pochodzącej od jeziora Onondaga i hrabstwa Onondaga:
Pierwszy "Onondaga" był monitorem, który walczył w czasie wojny secesyjnej i został później sprzedany Marynarce Francuskiej.
Drugi "Onondaga" był kutrem, który należał do Straży Przybrzeżnej i tymczasowo służył w Marynarce w latach 1917 - 1918.
 Trzeci "Onondaga" był także kutrem, który służył w Straży Przybrzeżnej w latach 1934 - 1947 i operował jako część sił Marynarki w latach 1941 - 1945.
Onondaga